

География 
 Солт (остров) — британский остров рядом с островом Холи-Айленд у побережья острова Англси в Ирландском море

Кинематограф 
 Солт (фильм)